Peng Hsien-yin e Yang Tsung-hua erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Jamie Delgado e John-Patrick Smith 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (quarti di finale)

  Jamie Delgado /  John-Patrick Smith (finale) 
  Victor Baluda /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Busan Open Challenger Tennis 2014